Ланто́ск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний схід від Марселя, 31 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 471 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1025,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лантоск на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лантоск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи